sleep – polecenie uniksowe
 Sleep – grupa muzyczna